Истакапан има више значења:

 Истакапан (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Истакапан (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику